BMP peut désigner :

En français 

 Bataillon mixte du Pacifique, unité militaire française originaire de la Nouvelle-Calédonie ;
 Bloc de Moyen Provisoire, complément horaire d'un enseignant hors de son établissement d'affectation ;
 Boîte Manuelle Pilotée, un type de boîte de vitesses de moteur automobile ;

En anglais 

 Basic Multilingual Plane, pour le codage de certains caractères texte ;
 Bean-Managed Persistence, dans le monde de l'Enterprise JavaBeans ;
 Beep Media Player, un lecteur audio pour les systèmes UNIX ;
 BitMaP, un format d'image matricielle ouvert développé par Microsoft et IBM ;
 Bone morphogenetic protein, un groupe de facteurs de croissance et de cytokines connus pour leur capacité à induire la formation de l'os et du cartilage ;
 le code aviation Brampton Island, dans le Queensland, en Australie ;
 The British Museum Press, le service d'édition du British Museum ;

Autre langue 

 BMP, une série de véhicules militaires soviétiques ;
 BMP-1 ;
 BMP-2 ;
 BMP-3 ;
 BMP-T.